Kozlovice est un toponyme qui peut désigner :

Kozlovice, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Kozlovice, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie